Les mots pulcher, pulchra et pulchrum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif latin pouvant signifier « beau » ou « glorieux ».

Sciences et techniques 
 En taxonomie, les mots pulcher, pulchra et pulchrum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : pulcher, pulchra, pulchrum.

Culture et société 
  est une prière catholique dédiée à la vierge Marie.
 Tota pulchra es est un motet composé par Anton Bruckner en 1878.

Anthroponyme 
Pulcher (masculin) ou Pulchra (féminin) est un cognomen romain :
 Claudia Pulchra (14 -26 ) est une patricienne de la Rome antique, fille de Claudia Marcella Minor et de Marcus Valerius Messalla Appianus, une petite-nièce d'Auguste ;
  (ou Clodius Pulcher) est un ensemble nomen + cognomen porté par une branche de la gens des Claudii ;
 Clodia Pulchra (57/56-? ) est la fille de Fulvie et de son premier mari Publius Clodius Pulcher, la belle-fille de Marc Antoine et la demi-sœur de Marcus Antonius Minor et de Iullus Antonius ;
 Marcus Martiannius Pulcher (?-?) est un homme politique de l'Empire romain, gouverneur de la Bretagne supérieure entre 220 et 260 ;
 Marcus Tineius Ovinius Castus Pulcher (?-?) est un homme politique de l'Empire romain, consul suffect puis pontife après 274 ;
 Titus Clodius Pupienus Pulcher Maximus (?-?) est un homme politique de l'Empire romain, consul suffect en 224 et 226.

Notes et références

Voir aussi 
 , diminutif de pulcher, pulchra, pulchrum

Épithète spécifique